Por primera vez (álbum), álbum de estudio del cantautor colombiano Camilo.
Por primera vez (canción), sencillo del cantautor y del álbum ya mencionado.